Contea di Forsyth o Forsyth County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Forsyth (Carolina del Nord)
 Contea di Forsyth (Georgia)